Petrolia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in 

de Verenigde Staten
Petrolia (Californië)
Petrolia (Pennsylvania)
Petrolia (Texas)

Canada
Petrolia (Ontario)